Johannes Müller (Regiomontano)| (1436-1476) – astronomo e matematico tedesco 
 Johannes Müller (1598-1672) – teologo tedesco, autore di un Atheismus devictus
 Johann Joachim Müller (1661-1733) – nipote di Johannes e autore del De tribus impostoribus (1688)
 Johannes Peter Müller (1801-1858) – fisiologo tedesco
 Johannes Müller Argoviensis (1828-1896) – botanico svizzero
 Johannes von Müller (1752-1809) storico svizzero 
 Johann Müller  – calciatore austriaco
 Johann Muller  – rugbista a 15 sudafricano